— японская сэйю.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1998 год — 11-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю

Роли в аниме 
 1993 год — Yuusha Tokkyuu Might Gaine (Одри);
 1994 год — Макросс 7 (ТВ) (Михо Михо);
 1995 год — Удивительный мир Эль-Хазард OVA-1 (Нанами Дзиннай);
 1995 год — Эль-Хазард: Странники (Нанами Дзиннай);
 1995 год — Макросс 7 На бис (Михо Михо);
 1996 год — Малыш и я (Умэко (ребёнок));
 1997 год — Король храбрецов Гаогайгар (ТВ-1) (Исудзу Ямаха);
 1997 год — Удивительный мир Эль-Хазард OVA-2 (Нанами Дзиннай);
 1997 год — Battle Athletes Daiundoukai OVA (Акари Кандзаки);
 1997 год — Misutenaide Daisy (Тами);
 1997 год — Battle Athletes Daiundoukai TV (Акари Кандзаки);
 1998 год — Альтернативный мир Эль-Хазард (Нанами Дзиннай);
 1998 год — DT Eightron (Май);
 1998 год — Кризис каждый день: Токио 2040 (Линна);
 1999 год — ГАНДАМ: Объединение (ТВ) (Меррибелл Гаджет);
 2000 год — Черный Джек OVA-2 (Мигель);
 2000 год — Digimon Adventure 02 (Мияко Иноэ);
 2001 год — Zoids Shinseiki/Zero (Наоми Флюгель);
 2001 год — Арена Ангелов (Цубаса Маккензи);
 2001 год — Генешафт (Глория / Рёко Бёрнинг);
 2001 год — Malice@Doll (Doris@Doll);
 2002 год — Getbackers -Dakkanya- (Хэвн);
 2003 год — Воздушный мастер (Томико Сэригути);
 2003 год — Мститель (Ио);
 2003 год — Rockman.EXE Axess (Силк);
 2004 год — Дафна: Тайна сияющих вод (Оба-сан);
 2004 год — На север за алмазной пылью (Жена Такэды (эп. 8));
 2004 год — 7 самураев (Вааря);
 2004 год — Дважды на два - это Синобу (Мать Каэдэ);
 2004 год — Граф Монте-Кристо (Маркиза G);
 2005 год — Снежная королева (Кай);
 2005 год — Super Robot Taisen: Original Generation - The Animation (Рио Мэй Лун);
 2005 год — Idaten Jump (Ёко);
 2005 год — Для сердца 2 (ТВ) (Люси Мария Мисора);
 2006 год — Тактика урагана (Клио Акванавт);
 2006 год — Токко: Пробуждение Дьявола (Рёко Ибуки);
 2006 год — Silk Road Shounen Yuuto (Ран);
 2006 год — Super Robot Taisen: OG Divine Wars (Рио Мэй Лун);
 2007 год — Ракетные девочки (Хироко Морита);
 2007 год — Унесённый на остров Айран (Тоно-сан);
 2007 год — Боги-машины: Формула гигантов (Митиру Мидзогути);
 2007 год — Чара-хранители! (сезон первый) (Юкари Сандзё);
 2008 год — Чара-хранители! (сезон второй) (Юкари Сандзё);
 2008 год — Не сдавайся! (Сёко Аки);
 2009 год — Для сердца 2 OVA-3 (Люси Мария Мисора)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Японии